Tristramella magdelainae foi uma espécie de peixe da família Cichlidae. Foi endémica da Síria e está extinta devido à perda de habitat.

Referências
  Goren, M. 2005.  Tristramella magdelainae.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 5 de Agosto de 2007.

Tristramella
Peixes descritos em 1883